Jaxartosaurus aralensis — вид птахотазових динозаврів підродини ламбеозаврових (Lambeosaurinae) родини гадрозаврових (Hadrosauridae). Динозавр існував наприкінці крейдового періоду (84 млн років тому) на території сучасної Азії.

Історія 
Скам'янілі рештки динозавра знайдено у відкладеннях формації Сюк-Сюк поблизу міста Сариагаш на півдні Казахстану у 1924—1926 роках. Було знайдено елементи черепа: задня (каудальна) частина, зуби, надкутова кістка; і елементи посткраніального скелета: 4 шийних і 2 спинних хребці, ліва плечова кістка, сіднична кістка, частина стегна та великогомілкова кістка. У 1937 році палеонтолог А. Рябінін описав рештки та виділив новий рід та вид Jaxartosaurus aralensis. Голотип зберігається у Палеонтологічному інституті у Москві. У 1984 році У Китаї був описаний новий вид Jaxartosaurus fuyunensis. Однак, згодом він був визнаний nomen dubium.

Філогенія 
Кладограма створена 2013 року на основі філогенічного аналізу Albert Prieto-Márquez, and colleagues.

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1937